Javier Moreno Barber (París, 1963), periodista espanyol
 Javier Moreno Bazán (Jaén, 1984), ciclista espanyol
 Javier Moreno Carnero (Argentina, 1975), jugador, escriptor, periodista, i entrenador d'escacs nacionalitzat espanyol
 Javier Moreno Sánchez (Ginebra, 1965), polític espanyol fill d'emigrants espanyols a Suïssa
 Javier Moreno Valera (Silla, 1974), futbolista valencià
 Francisco Javier Moreno Jiménez (Pamplona, 1984), futbolista espanyol